MASSEDUCTION is het vijfde album van St. Vincent.

Nummers

Externe links 
 
 

Muziekalbum van St. Vincent
Muziekalbum uit 2017